Une sous-classe est un niveau intermédiaire, immédiatement inférieur à la catégorie classe de la classification classique des êtres vivants.
 Une sous-classe est un niveau intermédiaire, immédiatement inférieur à la classe en programmation orientée objet.
 En construction navale, une sous-classe est un ensemble de navires strictement identiques, au sein d'une classe.